Переможцем турніру попереднього року був серб Новак Джокович. Він припинив гру через травму плеча у матчі третього кола проти Стена Вавринки.

Переміг у турнірі іспанець Рафаель Надаль, здолавши в фіналі росіянина Данила Медведєва, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Сіяні гравці 

Жирним шрифтом - продовжують змагання, 
(в дужках) - раунд вибуття зі змагання

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Теніс
Теніс в США